El término valencianista puede hacer referencia a:

 nacionalismo valenciano;
 regionalismo valenciano;
 Valencia Club de Fútbol;